Волари могу бити:

 Волари (Прахатице), град у округу Прахатице, Јужночешки крај, Чешка Република
 Волари (Шипово), насељено мјесто у општини Шипово, Република Српска, БиХ